13. Mistrzostwa Europy U23 w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku poniżej 23 lat, które odbywały się między 8 i 11 lipca 2021 roku na stadionie Kadrioru w Tallinnie.

4 marca 2019 roku gospodarzem zawodów wybrano Bergen w Norwegii. Areną zmagań zawodników miał być stadion Fana, a impreza miała odbyć się pomiędzy 8 i 11 lipca 2021.

21 maja 2021 roku European Athletics ogłosiło, że otrzymało od norweskiej federacji Norges Friidrettsforbund informację, iż w związku z trwającą pandemią COVID-19 nie udało się znieść rygorystycznej kwarantanny dla przyjeżdżających do Norwegii. W związku z tym Bergen wycofało się z organizacji zawodów, a European Athletics rozpoczęło poszukiwania nowego gospodarza. Planowano, że mistrzostwa w nowej lokalizacji mają odbyć się w drugiej połowie lata 2021.

Ostatecznie 25 maja ogłoszono, że zawody odbędą się w Tallinnie, w pierwotnie planowanym terminie. Tydzień po mistrzostwach w tym samym mieście zostały rozegrane mistrzostwa Europy w kat. U20.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce 2021

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 

2021 w lekkoatletyce
2021
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19
Lekkoatletyka w Estonii
Sport w Tallinnie
2021 w Estonii